Desa Pananjung kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Pananjung (administrativ by i Indonesien, lat -7,17, long 107,87), Jawa Barat, 
 Desa Pananjung (administrativ by i Indonesien, lat -7,68, long 108,65), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar